Кристина Цако (; род. 17 декабря 1978, Будапешт, Венгрия) — фигуристка из Венгрии, серебряный призёр чемпионата Европы 1997 года, семикратная чемпионка Венгрии 1992—1998 годов, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира среди юниоров  в женском одиночном катании. Участница Олимпиад 1992, 1994 и 1998 годов. Завершила любительскую карьеру в 1999 году в Словакии на зимней Универсиаде.

Наивысших успехов Кристина добилась в сезоне 1996/97, когда программы ей поставил выдающийся российский фигурист и хореограф Игорь Бобрин, который поставил в программы ряд оригинальных движений, позиций, совершенно преобразив фигуристку в плане артистичности, что отмечали многие комментаторы.

Спортивные достижения

 * WD = Снялась с соревнования

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1992
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1992 — одиночное катание (женщины)
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1993
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1994 — одиночное катание (женщины)

Примечания

Ссылки 
 
 Кристина Цако

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Венгрии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года